Ślimak Trio – formacja związana ze stylistyką free jazz, założona przez muzyków związanych na co dzień z wykonującym jazz zespołem Wiosna. Powstał w 2002 roku, a jego skład do dzisiaj tworzą: Szymon Tarkowski - bas, Krzysztof Nowicki - gitara, Andrzej Kwiatkowski - perkusja. Jedyne opublikowane utwory Ślimak Trio to dwie kompozycje: "Wprost przeciwnie" i "Przygody pączków na Marsie", które są częścią składanki WUJek, prezentującej najciekawsze formacje występujące w ramach imprezy o nazwie Festiwal Wujek.

Polskie zespoły jazzowe